Wiktor Amadeusz I, wł. Vittorio Amedeo I di Savoia (ur. 8 maja 1587 w Turynie, zm. 7 października 1637) – książę Sabaudii w latach 1630-1637, tytularny król Cypru i Jerozolimy. Znany był również jako Lew z Suzy.

Życiorys 
Urodził się w Turynie jako drugi syn Karola Emanuela I, księcia Sabaudii i Katarzyny Michaliny Habsburg, księżniczki hiszpańskiej (córki Filipa II Habsburga). Większość swojego dzieciństwa spędził na dworze królewskim, w Madrycie. Kiedy zmarł jego starszy brat – książę Filip Emanuel, Wiktor Amadeusz stał się oficjalnym następcą tronu księstwa i złożył królewską przysięgę na dworze w Racconigi (21 stycznia 1607). Jego ojciec zmarł w 1630 i wtedy Wiktor Amadeusz został księciem Sabaudii. Musiał poprawić stosunki Sabaudii z Hiszpanią i Francją oraz wzmocnić obronę wojskową księstwa. Podpisał traktat pokojowy z Hiszpanią – traktat z Cherasco, na jego mocy Sabaudia otrzymała z powrotem Pinerolo, jednak oddała je Francji w zamian za Genewę.

25 września 1637 Wiktor Amadeusz poczuł się źle po obiedzie zjedzonym z księciem Créqui. Został zawieziony do Turynu i zmarł tam 7 października 1637.

Rodzina 
Po zażegnaniu kryzysu z Hiszpanią, Wiktor Amadeusz został ożeniony z córką króla Francji – Henryka IV Burbona i jego drugiej żony – Marii Medycejskiej, Krystyną Marią (1606-1663), która po śmierci męża została regentką księstwa w latach 1637-1663. Para miała kilkoro dzieci:
 Ludwika Amadeusza (1622-1628),
 Franciszka Hiacynta (1632-1638),
 Karola Emanuela (1634-1675),
 Ludwikę Krystynę (1629-1692), żonę jej wuja – Maurycego Sabaudzkiego
 Małgorzatę Jolantę (1635-1663), żonę Ranuccio II Farnese, księcia Parmy
 Henriettę Adelajdę (1636-1676), żonę Ferdynanda Marii Wittelsbacha, elektora Bawarii
 Katarzynę Beatrice (1636-1637).

Ordery 

 Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) w 1602, a od 1630 Wielki Mistrz

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Ludzie urodzeni w Turynie
Urodzeni w 1587
Zmarli w 1637